Кубок Футбольной лиги 2010/11 — 51-й розыгрыш турнира под названием «Кубок Футбольной лиги». Турнир также известен как Кубок Carling, в честь главного спонсора турнира, канадской пивоваренной компании Carling. Соревнование проводится по системе «плей-офф» среди 92 лучших клубов Англии.

«Бирмингем Сити» завоевал свой второй титул в истории клуба с 1962 года, выиграв в финальном матче у «Арсенала» со счётом 2:1 на «Уэмбли» 27 февраля 2011 года.

Первый раунд 
Жеребьёвка первого раунда состоялась 16 июня 2010 года. Первые матчи прошли 9 августа 2010 года.

«Халл Сити» и «Бернли» пропускают первый раунд, как клубы с самым высоким рейтингом в Футбольной лиге.
Другие 70 клубов Футбольной лиги из 72 были разделены на две группы: «Север» и «Юг». При жеребьёвке клубы были поделены на две корзины: сеяные и несеяные — в зависимости от занятого места в прошедшем сезоне.

Второй раунд 
Во втором раунде вступили в борьбу 13 клубов премьер-лиги, не участвующие в еврокубках, а также 35 победителей первого раунда, «Халл Сити» и «Бернли». Жеребьёвка второго раунда прошла 11 августа 2010 года после завершения матчей первого раунда. Первые матчи второго раунда были сыграны 24 августа 2010 года.

Третий раунд 
В третьем раунде участвуют победители второго раунда и 7 клубов премьер-лиги, участвующие в еврокубках. Жеребьёвка третьего раунда состоялась 28 августа, первые матчи раунда прошли 21 сентября 2010 года.

Четвёртый раунд 
В четвёртом раунде участвуют победители третьего раунда. Жеребьёвка четвёртого раунда состоялась в субботу 25 сентября. Первые матчи раунда прошли 25 октября 2010 года.

Пятый раунд

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Призовые 
Победитель Кубка Футбольной лиги получит £100,000, финалист — £50,000, проигравшие в полуфиналах клубы — £25,000.

Статистика сезона

Бомбардиры

Голевые передачи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Кубок Лиги на Football-League.co.uk 
 Кубок Лиги на BBC Sport 

2010
Кубок лиги